Brookton ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Brookton (Georgia)
 Brookton (Maine)
 Brookton Corners (Michigan)

in Australien:
 Brookton (Western Australia)

auf dem Asteroiden (951) Gaspra:
 Brookton (Krater)

Siehe auch:
 Brookston